Toponímia:
 Irving (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Irving (Texas), ciutat al Comtat de Dallas a Texas, Estats Units d'Amèrica 
 Biografies:
 Cognom:
 David Irving (Hutton, Anglaterra, 1938), historiador militar britànic 
 Washington Irving (1783 - 1859), assagista, biògraf i historiador estatunidenc 
 Prenom:
 Irving Bacon (Saint Joseph, Missouri, 1893 − Hollywood, Califòrnia, 1965), actor estatunidenc 
 Irving Baxter (Utica, 1876 - 1957), atleta estatunidenc
 Irving Berlin (Tyumen, Rússia o Mogilev, Bielorússia, 1888 – Nova York, 1989), compositor i lletrista 
 Irving Chernev (Moscou, 1900 – San Francisco, 1981), escriptor d'escacs 
 Irving Fisher (1867, Saugerties, - 1947, Nova York), matemàtic i economista 
 Irving Jaffee (Nova York, 1908 - San Diego, 1981), patinador de velocitat sobre gel 
 Irving Jahir Saladino Aranda (Colón, 1983), atleta panameny especialista en salt de longitud 
 Irving Langmuir (Nova York, EUA 1881 - Falmouth 1957), físic i químic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Química 
 Irving G. Thalberg (Brooklyn, Nova York, 1899 - Santa Monica, Califòrnia, 1936) productor de cinema
 Clarence Irving Lewis (Stoneham, Massachusetts, 1883 − Cambridge, 1964), filòsof 
 Premi Irving G. Thalberg, premi atorgat durant la cerimònia dels Oscars a un productor